Morze Scotia
Miejscowości w USA:
 Scotia – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Humboldt
 Scotia – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Greeley
 Scotia – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady
 Scotia – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Hampton
Gminy w USA:
 Scotia (ang. Scotia Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau